Callac est un nom propre qui peut désigner :
 Callac ou Callac-de-Bretagne, commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne ;
 Callac, lieu-dit de la commune française de Plumelec, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne ;
Château de Callac, chemin de croix de Callac et calvaire de Callac : monuments situés en ce lieu-dit ;
 Alphonse de Callac (°1821 - †1893), homme politique français ;
 Élodie Callac (°1979 -), météorologiste française.

Homonymie de toponyme